DFL-Supercup 2010 bylo historicky první jednozápasové utkání každoročně pořádané soutěže zvané DFL-Supercup. Soutěž se oficiálně nehrála od roku 1996, byla nahrazena německým ligovým pohárem (DFB Liga-Pokal) v letech 1997 až 2007. V letech 2008 a 2009 se uskutečnila jako neoficiální podujetí.

Účastníci soutěže byli dva - vítěz dvou hlavních soutěží, německé Bundesligy i německého poháru DFB-Pokal za sezonu 2009/10 Bayern Mnichov, a mužstvo Schalke 04, druhý celek německé Bundesligy ze stejné sezóny.

Utkání se odehrálo 7. srpna 2010 na stadionu Impuls Arena v Augsburgu, tým z Bavorska Bayern Mnichov porazil Schalke 04 2:0 a stal se vítězem tohoto ročníku DFL-Supercupu.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 DFL-Supercup

Externí odkazy 
 (West) Germany - List of Super/League Cup Finals, RSSSF.com 

DFL-Supercup
Fotbal v Německu v roce 2010
Zápasy Bayernu Mnichov
Zápasy FC Schalke 04